510 steht für:

 das Jahr 510
 Avro 510, britisches Wasserflugzeug
 Baojun 510, chinesisches Automobil
 Fiat 510, italienisches Automobil
 O 510, deutscher Bustyp, siehe Mercedes-Benz Tourino
 SIG 510, Schweizer Sturmgewehr
 U 510, deutsches U-Boot im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 510er, 510 v. Chr. (Jahre)